Moscón puede referirse a:

 Animales
 El pájaro moscón.
 Algunos tipos de mosca.

 Plantas
 El nombre común de la planta Acer campestre.
 El nombre común de la planta Acer pseudoplatanus.

 El gentilicio de los naturales de Grado, Asturias (Grau, en asturiano).